Caelia steht für:

Orte in der antiken Geographie:
 Caelia (Apulia), Stadt in Apulia bei Barium, heute Ceglie del Campo in der Stadt Bari in Italien
 Stadt in Calabria, westlich von Brundisium, heute Ceglie Messapica in Italien
 Horrea Caelia in Nordafrika, heute Hergla in Tunesien

Außerdem:
 gens Caelia, plebejische Gens im antiken Rom, siehe Caelie